Чемпіонат СРСР з футболу 1951 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 18 команд. Переможцем стала команда МВО (Калінін).

Підсумкова таблиця та результати матчів

Перехідні матчі 

|}

Посилання 
 RSSSF 

1951
СРСР